Герилско ратовање може бити:

 Герилско ратовање, врста ратовања.
 Герилско ратовање (књига), књига Че Геваре.